Příjmení Jírů nosí více významných osobností:

 Jaroslav Jírů (1935–2013) – český novinář a publicista
 Jiří Jírů (* 1942) – český fotograf
 Václav Jírů (1910–1980) – český fotograf a redaktor